Libro tascabile o formato pocket – formato di libro (o fumetto) di dimensioni ridotte rispetto alle edizioni rilegate e con prezzo più contenuto, con legatura in brossura, inizialmente apparso soprattutto nelle edicole
Pocket PC – linea di computer palmari della Microsoft